Giovanni Russo (1932-2016) – politico e avvocato italiano.
 Giovanni Russo (1925-2017) – giornalista, scrittore e commediografo italiano.
 Giovanni Russo Spena (1945) – politico e accademico italiano.
 Giovanni Russo (1981) – politico italiano.